Лима може да се отнася за:
 Лима, град в Перу
 Лима (регион), регион в Перу
 Лима (Хондурас), град в Хондурас

 Хора
 Адриана Лима (р. 1981), бразилска манекенка
 Еривертон Лима (р. 1978), бразилски футболист
 Родолфо Лима (р. 1980), футболист от Кабо Верде
 Фернанда Лима (р. 1977), бразилска телевизионна водеща